Henrik Mohn (18351916), un astronome et météorologue norvégien
 Reinhard Mohn (19212009), milliardaire et créateur de la fondation Bertelsmann en 1977, ainsi que par les autres membres de sa famille, la famille Mohn.
Patronyme allemand